Марко Тушек (, родился 17 июля 1975 в Трбовле) — словенский профессиональный баскетболист, игравший на позиции тяжёлого форварда.

Достижения 
 Чемпион Словении: 1993/1994, 1995/1996, 1996/1997, 1997/1998
 Победитель Кубка Словении: 1993/1994, 1994/1995, 1996/1997, 1997/1998
 Победитель Кубка Сапорты: 1993/1994

Статистика

Ссылки 
 Профиль на сайте Ассоциации баскетбольных клубов Испании 

Баскетболисты Словении
Игроки БК УНИКС
Игроки БК «Феличе Скандоне»
Игроки БК «Виртус» Рим
Игроки БК «Варезе»
Игроки БК «Виктория Либертас Пезаро»
Игроки БК «Олимпия» Милан
Игроки БК «Аврора» Ези
Игроки БК «ЮвеКазерта»
Игроки БК «Уникаха Малага»
Игроки БК «Менорка»
Игроки БК «Олимпия» Любляна
Игроки БК «Римини Крабс»
Игроки сборной Словении по баскетболу